Кислова — русская фамилия, женская форма фамилии .

 Известные носительницы 
 Кислова, Александра Владимировна (род. 1946) — советская шахматистка.
 Кислова, Алёна Александровна (род. 1995) — российская футболистка.
 Кислова, Калерия Венедиктовна (род. 1926) — советский и российский телевизионный режиссёр.
 Кислова, Марина Владимировна (род. 1978) — российская легкоатлетка.
 Кислова, Нонна Евгеньевна (род. 1936) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Кислова, Оксана Владимировна (род. 1982) — российская легкоатлетка.